Las siglas FUE pueden corresponder a:
 Aeropuerto de Fuerteventura
 Federación Universitaria Escolar, organización de estudiantes de gran importancia en la época que precedió a la Guerra Civil Española.